Мальковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мальковичи — агрогородок в Ганцевичском районе Брестской области.
 Мальковичи — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Мальковичи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Мальковичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.